Iwan Ozarkewycz (1795–1854) – ksiądz greckokatolicki, proboszcz w Głębokiem, pow. bohorodczański
 Iwan Ozarkewycz (1826–1903) – ksiądz greckokatolicki, dziekan w Śniatynie i Bolechowie, poseł na Sejm Krajowy i do austriackiej Rady Państwa